Tudorache ist der Familienname folgender Personen:

 Dragoș Tudorache (* 1975), rumänischer Politiker, MdEP
 Olga Tudorache (1929–2017), rumänische Schauspielerin